Unia Ludowa – belgijska partia polityczna
 Unia Ludowa – partia polityczna z Gwinei Równikowej
 Unia Ludowa – słowacka partia polityczna